kompresja – termin informatyczny
 kompresja – w geologii, proces ściskania skorupy ziemskiej
 kompresja – w fizyce, proces zmniejszania objętości właściwej gazu, rzadziej cieczy
 kompresja – potoczne określenie wielkości ciśnienia w cylindrze silnika spalinowego tłokowego
 kompresja (kompresja dynamiki) – w elektroakustyce, proces zmniejszenia dynamiki sygnału elektrycznego

Zobacz też 

 
 dekompresja